Рокетас-де-Мар () — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Альмерия, в составе автономного сообщества Андалусия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Поньенте-Альмерьенсе. Занимает площадь 60 км². Население 85808 человек (на 2010 год). Расстояние 19 км до административного центра провинции.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Excelentísimo Ayuntamiento de Roquetas de Mar
 Roquetas de Mar 
 Información general de Roquetas de Mar
 Teatro Auditorio de Roquetas de Mar
 Información sobre los yacimientos arqueológicos en el municipio
 Asociación Posidonia de Aguadulce

Муниципалитеты Альмерии
Населённые пункты Альмерии